Фёдор Никола́евич Львов ( — ) — революционер, петрашевец, общественный деятель.

Биография 
Львов Фёдор Николаевич — дворянин, происходил из семьи подполковника. Окончил Первый кадетский корпус в 1841 году. Был занесён на мраморную доску, после чего произведён в офицеры лейб-гвардии Егерского полка, в дальнейшем был произведён в штабс-капитаны. Занимался химией, в 1846 году стал репетитором химии в Павловском кадетском корпусе. Слушал лекции по естественному и камеральному факультету в Санкт-Петербургском университете и химической технологии в Технологическом институте. Тогда же Львов занимался промышленной химией под руководством профессора Н. И. Витте.

Львов Фёдор Николаевич был арестован 29 апреля 1849 года за участие в обществе Петрашевского. 22 декабря 1849 года приговорен к расстрелу, а по конфирмации — к 12 годам каторжных работ, которые отбывал в Шилкинском, потом в Александровском, в 1854 году — в Нерчинском заводах.

В Сибири он продолжал заниматься химическими и техническими исследованиями, участвовал в опытах извлечения серебра из руд мокрым путём. По поручению генерал-губернатора исследовал солеварения на иркутском солеваренном заводе и разложение известнейших минеральных источников Восточной Сибири. Также Львов анализировал разные местные продукты, в том числе листвиничную камедь.

После восхождения на престол императора Александра II, возвратился в Санкт-Петербург летом 1863 года. В 1866 году ему было возвращено дворянство.

В 1866 году Львов стал членом основанного Русского технического общества. Здесь он занимался составлением отчётов о заседаниях членов, а с 1867 по 1869 год был помощником секретаря общества.

Назначенный в 1870 году секретарём Русского технического общества, Фёдор Николаевич в 1871 году был представителем общества на первой ежегодной международной лондонской выставке, в 1873 году — на той же выставке комиссаром, в 1876 году — русским комиссаром на международной выставке по общественной гигиене и средствам для спасения жизни в Брюсселе.

Несмотря на занимаемые им должности секретаря и ответственного редактора «Записок Общества», Львов участвовал во многих комиссиях по вопросам химической технологии, металлургии и учения о питательных веществах. Фёдор Николаевич написал ряд сочинений по техническим вопросам.

В чине надворного советника являлся членом Технического комитета Главного интендантского управления Военного министерства.

Умер  года. Похоронен на Волковском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Публикации 
 «По поводу учреждения в Иркутске женской гимназии»
 «Заметки отставного канцелярского служителя в поисках его за промышленностью»
 «Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного»
 «Отчёт о занятиях в Иркутском солеваренном заводе»
 «Из Иркутска: промышленность края и Иркутский солеваренный завод»
 «„Письмо из Ковны“, по поводу съезда членов поверочных комиссий»
 «О сернистом запахе, замечаемом в некоторых источниках Восточной Сибири»
 «Из истории великих открытий и изобретений: открытие кислорода»

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Петрашевцы
Штабс-капитаны
Выпускники Первого кадетского корпуса
Преподаватели Павловского кадетского корпуса
Приговорённые к смертной казни
Общественные деятели Российской империи
Надворные советники
Похороненные на Волковском православном кладбище